Die East European Hockey League 2003/04 war die neunte und letzte Spielzeit dieser multinationalen Liga. Meister wurde wie im Vorjahr HK Keramin Minsk. Die EEHL B gewann Junior Minsk. Den erstmals ausgetragenen EEHL-Cup gewann Titan Klin.

Zur Saison 2004/05 wurden die besten lettischen und ukrainischen Mannschaften in die belarussische Extraliga aufgenommen.

EEHL A

EEHL B

Hauptrunde

Play-Offs 
Halbfinale
 Junior Minsk – HK Homel II 2:0 (5:1, 6:2)
Finale
 Junior Minsk – HK Wizebsk 2:1 (4:1, 2:4, 4:1)

EEHL Cup

Quellen 

 

Saison der East European Hockey League
Eishockeysaison 2003/04